Andi Langenhan (ur. 1 października 1984 w Suhl) − niemiecki saneczkarz, medalista mistrzostw świata.

Kariera 

W reprezentacji Niemiec startuje od 2001 roku. Na mistrzostwach świata wywalczył cztery medale. W 2013 był drugi w jedynkach oraz wywalczył dwa brązowe medale w 2008 i w 2011 roku. Oprócz tego wywalczył srebro w 2016 roku w drużynie. W 2012 i  2013 roku został mistrzem Europy w jedynkach. W drużynie zdobył srebro w 2012 roku.
W Pucharze Świata startuje od sezonu 2004/2005. Trzykrotnie w klasyfikacji generalnej zajmował drugie miejsce w sezonach 2011/2012, 2012/2013 i 2014/2015.

Po sezonie 2017/2018 zakończył sportową karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata - indywidualnie

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata - drużynowo

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona zawodnika (wersja archiwalna) 
 Profil na stronie FIL 
  

Niemieccy olimpijczycy
Niemieccy saneczkarze
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Suhl